Love chronicles (album); album van Al Stewart
Love chronicles (film); film uit 2003